Оливер Смитис (; 23 июля 1925, Уэст-Йоркшир, Англия — 10 января 2017, Чапел-Хилл, США) — англо-американский генетик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (2007) — за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток (метод Нокаут гена).

Член Национальной академии наук США (1971), иностранный член Лондонского королевского общества (1998).

Биография 
По его собственным словам, его интерес к науке зародился от раннего знакомства с радио и телескопами. В 1951 году в Оксфорде ему была присвоена степень магистра MA, а позднее там же — степень доктора философии DPhil по физиологии. С 1953 по 1960 годы работал в медицинской исследовательской лаборатории в Торонтском университете, а с 1960 по 1988 годы — в лаборатории университета Висконсин-Мэдисон. С 1988 года профессор лаборатории патологии и лабораторной медицины университета Северной Каролины. С помощью разработанных им методик он проводил генетические исследования мышей.

Он и Марио Капекки, независимо друг от друга, совершили важные открытия в области специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток.

В 2016 году О. Смитис подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Почётный фелло оксфордского Баллиол-колледжа. Президент  в 1975 году.

Награды 

 1990 — Международная премия Гайрднера, «For the discovery, development and application of gel electrophoresis methods that allow the separation and identification of specific proteins and nucleic acids.»
 1993 — 
 1993 — Международная премия Гайрднера, «For pioneering work in the use of homologous recombination to generate targeted mutations in the mouse.»
 1994 — 
 2001 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (совместно с Марио Капекки и Мартином Эвансом), «For the development of a powerful technology for manipulating the mouse genome with exquisite precision, which allows the creation of animal models of human disease.»
 2002 — Премия Мэссри (совместно с Марио Капекки)
 2002/3 — Премия Вольфа по медицине (совместно с Марио Капекки), «For their contribution to the development of gene-targeting, enabling elucidation of gene function in mice.»
 2005 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития (совместно с Марио Капекки), «For the development of gene targeting in mice as a means of determining how genes function.»
 2007 — Нобелевская премия по физиологии или медицине (совместно с Марио Капекки и Мартином Эвансом), «»
 2007 — Медаль Томаса Ханта Моргана
 2009 —

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Генетики Великобритании
Генетики США
Молекулярные биологи
Выпускники Оксфордского университета
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные члены научных обществ колледжей Оксфорда
Стипендиаты Слоуна
Президенты Общества генетики Америки
Награждённые Золотой медалью Американского института химиков
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Сан-Паулу